Трубачёв (также Тру́бычев) — русская фамилия.

Известные носители 
 Трубачёв, Александр Сергеевич (в монашестве Андроник; 1952—2021) — православный игумен.
 Трубачёв, Василий Алексеевич (1902—1964) — генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Трубачёв, Зосима Васильевич (1893—1938) — протоиерей Русской православной церкви.
 Трубачёв, Михаил Григорьевич (1920—2011) — полный кавалер ордена Славы.
 Трубачёв, Николай Иванович (род. 1957) — советский и украинский футболист, тренер.
 Трубачёв, Олег Николаевич (1930—2002) — русский лингвист, славист, филолог.
 Трубачёв, Павел Ефимович — генерал-майор, специалист по контролю за изготовлением РКТ
 Трубачёв, Сергей Зосимович (1919—1995) — советский дирижёр, педагог, церковный композитор, православный регент, диакон РПЦ.
 Трубачёв, Юрий Викторович (род. 1983) — российский хоккеист.

См. также 
 Трубачево
 Васёк Трубачёв и его товарищи